Файзов, Даниил Павлович (1978) — русский поэт.
 Файзов, Ильдус Ахметович (1963) — муфтий мусульман Татарстана